Der USTA Challenger at West End Racquet & Health Club 2003 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Oktober 2003 in Torrance stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Torrance